Ся́мженский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Сямженский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Сямжа.

География 
Площадь района — 3900 км². Граничит с Вожегодским, Верховажским, Тотемским, Сокольским и Харовским районами области.

Основные реки — Кубена, Сямжена, Верденьга, крупное озеро — Шиченгское.

История 
Район образован в 1929 году в составе Вологодского округа Северного края РСФСР, в том же году был избран первый райком ВКП(б). По постановлению ВЦИК от 30 июля 1931 года Сямженский район был упразднён, а его территория вошла в Тотемский и Харовский районы края, а постановлением секретариата Севкрайкома ВКП(б) от 5 августа 1931 был упразднён и райком ВКП(б). Но постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года район был восстановлен, а 3 февраля 1935 года постановлением бюро Северного крайкома ВКП(б) был восстановлен Сямженский райком партии. После принятия Конституции СССР в 1936 году район в составе Северной области. После разделения 23 сентября 1937 года Северной области на Вологодскую и Архангельскую, в составе Вологодской области. С 13 декабря 1962 года по 3 ноября 1965 года, вовремя неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно укрупнён — тогда был образован Харовский сельский район, территория которого включала территорию прежних Харовского и Сямженского административных районов. В декабре 1962 года было создано Харовское колхозно-совхозное управление и партком этого управления взамен прежних Сямженского и Харовского райкомов КПСС, а первичные партийные организации предприятий, строительных организаций и транспорта прежних Сямженского и Харовского административных районов стали подчинены Сокольскому горкому КПСС. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего 15 января 1965 года был восстановлен Харовский райком КПСС, а Указом Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 года был восстановлен Сямженский административный район, тогда же был восстановлен Сямженский райком КПСС..

Население

Территориальное устройство 
Административно-территориальные единицы
Сямженский район в рамках административно-территориального устройства включает 10 сельсоветов:

 Муниципальные образования

В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Сямженский муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 8 сельских поселений. В декабре 2015 года были упразднены сельские поселения: Житьёвское, Коробицынское, Режское и Устьрецкое (включены в Ногинское).

С 2015 до 2022 года муниципальный район делился на 4 муниципальных образования нижнего уровня со статусом сельского поселения.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городское и сельские поселения были упразднены и объединены в Сямженский муниципальный округ.

Населённые пункты  
В Сямженском районе 159 населённых пунктов (все — сельские). В Сямженский муниципальный округ входят 162 сельских населённых пункта, в том числе 3 посёлка Семигороднего сельсовета Харовского района (Дружба, Согорки и 47 км).

Упразднённые населённые пункты
9 мая 2020 года были упразднены деревни Вахрунино, Ворониха, Завозиха, Пулиха, Середняя, Спасское.

Транспорт 
Через район проходит автотрасса .
Близлежащая ж/д ст. — Харовская, 51-й км на линии Москва — Архангельск.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Сямженского района